Selkäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,39, long 29,21), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Riihimäki), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,98, long 23,03), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 24,16), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,16, long 24,21), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,44, long 26,17), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 26,80), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,80, long 26,78), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,91, long 26,00), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,50, long 26,12), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,96), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 29,15), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,23, long 29,59), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,87, long 23,36), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,74, long 27,75), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,26, long 26,29), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,32, long 26,69), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,40, long 26,25), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,07, long 27,22), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,18, long 26,89), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,72), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,17, long 26,13), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Kajanaland, Kajana), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,76, long 29,36), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,29, long 28,90), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 23,31), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,19, long 23,95), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,74, long 25,60), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,65, long 25,82), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,75, long 25,73), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,81, long 25,91), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,62, long 26,13), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,99), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Nyland), Helsingfors, 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Karelen), Imatra, 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,46), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,22, long 27,32), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,97, long 27,12), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,81, long 27,83), 
 Jorŋâlássááh, ö, Lappland, Norra Lappland, 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,15, long 26,76), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,29, long 26,78), 
 Selkäsaaret (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar